Ніколь Вайдішова була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у Кубку Кремля, який проходив того самого тижня в Москві (Росія).

Ваня Кінґ виграла перший титул у своїй кар'єрі, у фіналі перемігши Тамарін Танасугарн з рахунком 2–6, 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Draws at ITF Tennis 
 Draws at Tennis Quickfound 

PTT Bangkok Open, одиночний розряд
2006